Ladies Must Live – film del 1921 diretto da George Loane Tucker
 Ladies Must Live – film del 1940 diretto da Noel M. Smith